Wyniki Grand Prix Wielkiej Brytanii 2001, drugiej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2001.

Były to siódme zawody o Wielką Nagrodę Wielkiej Brytanii, a pierwsze w Cardiff.

Lista startowa 
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą (Martin Dugard i Scott Nicholls). Kontuzjowanych Petera Karlssona i Joe Screen'a zastąpili zawodnicy kwalifikowanej rezerwy Henrik Gustafsson i Grzegorz Walasek. W nawiasach podano numery stałe.

 (7) Tomasz Gollob (Polska)
 (13) Nicki Pedersen (Dania)
 (3) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (11) Peter Karlsson (Szwecja) (26) Grzegorz Walasek (Polska)
 (8) Todd Wiltshire (Australia)
 (6) Leigh Adams (Australia)
 (9) Ryan Sullivan (Australia)
 (5) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (19) Brian Andersen (Dania)
 (12) Carl Stonehewer (Wielka Brytania)
 (22) Matej Ferjan (Słowenia)
 (1) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (2) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (4) Jason Crump (Australia)
 (16) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (21) Niklas Klingberg (Szwecja)
 (10) Chris Louis (Wielka Brytania)
 (20) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (15) Mikael Karlsson (Szwecja)
 (14) Rune Holta (Norwegia)
 (17) Jimmy Nilsen (Szwecja)
 (18) Joe Screen (Wielka Brytania) (25) Henrik Gustafsson (Szwecja)
 (23) Martin Dugard (Wielka Brytania)
 (24) Scott Nicholls (Wielka Brytania)

Wyniki

Opis 
Grand Prix Wielkiej Brytanii 2001 zwyciężył Tony Rickardsson, który pokonał w finale Jasona Crumpa, Tomasza Golloba i Niklasa Klingberga, który w swoim drugim starcie w Grand Prix w dobrym stylu awansował do wielkiego finału.

Z bardzo dobrej strony pokazał się zwycięzca poprzedniej eliminacji Tomasz Gollob, który w drodze do finału wygrał wszystkie 3 wyścigi. Choć w finale zajął trzecią pozycję wystarczyła ona do utrzymania pozycji lidera cyklu. Słabo spisał się dotychczasowy wicelider Henrik Gustafsson, który zdobył zaledwie 3 punkty i spadł na 7 pozycję w klasyfikacji generalnej. Po fatalnym starcie w GP Niemiec przełamał się Jimmy Nilsen. W drodze do półfinału wygrał 4 wyścigi, jednak nie udało mu się przedostać do wielkiego finału. Bardzo dobrze zaprezentował się też Grzegorz Walasek, który w swoim pierwszym starcie w Grand Prix zajął wysokie ósme miejsce.

Oprócz Golloba i Walaska w turnieju startował też Piotr Protasiewicz, który ukończył zawody na 14. miejscu.

W Grand Prix zadebiutował Grzegorz Walasek.

Klasyfikacja przejściowa 

Wielka Brytania
2001
2001 w Walii
Sport w Cardiff